2 cieki w Polsce
 Borkowski Potok – potok, dopływ Czarnej Wody, dopływu Dunajca
 Borkowski Potok – potok, dopływ Czarnej Wody, dopływu Odry

Przypisy